Chugajew ist der Familienname folgender Personen:

 Gerassim Georgijewitsch Chugajew (* 1945), südossetischer Politiker
 Rostislaw Jerastowitsch Chugajew (* 1951), südossetischer Politiker